

Geografia 
Stati Uniti d'America
Kingwood Township – città della Contea di Hunterdon, New Jersey
Kingwood – comunità di Houston, Texas
Kingwood – capoluogo della Contea di Preston, Virginia Occidentale

Musica 
Kingwood – album dei Millencolin del 2005